Bibby steht für:
 Bibby Line, britische Reederei mit Hauptsitz in Liverpool
 J. Bibby and Sons, ehemaliger britischer Hersteller von Tierfutter, Kosmetika und Waschmitteln

Bibby ist der Familienname folgender Personen:
 Geoffrey Bibby (1917–2001), britischer Archäologe
 Ian Bibby (* 1986), britischer Radsportler
 Mike Bibby (* 1978), US-amerikanischer Basketballspieler
 Neil Bibby (* 1983), schottischer Politiker

Siehe auch:
 Bibby-WaveMaster-Klasse
 Simpson & Bibby, ehemaliger britischer Nutzfahrzeughersteller
 Bibi